Karl von Valois bezeichnet folgende Personen:

 Karl I. (Valois) (1270–1325), Graf von Valois
 Karl II. (Alençon) (~1297–1346), Graf von Alençon
 Karl III. (Alençon) (~1337–1375), Graf von Alençon, Erzbischof von Lyon
 Karl V. (Frankreich) (1338–1380), als Karl V. König von Frankreich
 Karl VI. (Frankreich) (1368–1422), als Karl VI. König von Frankreich
 Karl VII. (Frankreich) (1403–1461), als Karl VII. König von Frankreich
 Karl VIII. (Frankreich) (1470–1498), als Karl VIII. König von Frankreich

Siehe auch:
 Charles de Valois